Павел Ивановский:
 Ивановский, Павел Иванович (1898—1939) — Герой Советского Союза.
 Ивановский, Павел Максимилианович (1885—1953) — один из основателей школьной гигиены в СССР.